Hoecke ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Hoecke (1931–2007), deutscher Sportwissenschaftler und Schwimmsportfunktionär
 Gijs Van Hoecke (* 1991), belgischer Radrennfahrer
 Jan van den Hoecke (1611–1651), flämischer Maler
 Jan Van Hoecke (* 1982), belgischer Blockflötist
 Micha van Hoecke (1964–2021), belgisch-russischer Tänzer, Choreograf und Opernregisseur 
 Robert van den Hoecke (1622–1688), niederländischer Maler und Radierer
 Susan Hoecke (* 1981), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Höcke